Кудашевское сельское поселение — упрощённое наименование нескольких муниципальных образований (сельских поселений) России:

 Сельское поселение Кудашевский сельсовет — входит в Татышлинском район Башкортостана.
 Муниципальное образование «Кудашевское сельское поселение» — входит в Агрызский район Татарстана.
 Муниципальное образование «Кудашевское сельское поселение» — входит в Бугульминский район Татарстана.
 муниципальное образование Кудашевское — входило в Кимовский район Тульской области, упразднено.